Az USA-beli Illinois államban 102 megye található. Az államban összesen 1433 település található, a legkisebb lakosságú megye a mindössze 4836 fős Hardin megye, míg a legnépesebb az 5 194 675 lakosú Cook megye.

A lista

Források

További információk

 Census 2000 U.S. Gazetteer Files
 Illinois Association of County Board Members
 Illinois Association of County Officials
 Illinois City/County Management Association

Illinois megyéi
Közigazgatási listák